Андрей Ракович:
 Ракович, Андрей Андреевич (1869 — после 1917) — русский общественный деятель и политик, член Государственной думы от Черниговской губернии, крупный землевладелец.
 Ракович, Андрей Николаевич (1815—1866) — русский живописец, рисовальщик, литограф.